Dakota City désigne deux villes des États-Unis :

 Dakota City, une ville située dans l’Iowa ;
 Dakota City, une ville située dans le Nebraska.